Děkanát Telč nebo děkanství telčské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 29 římskokatolických farností.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství telčské

Telč
Děkanství telčské